Le nom Conecuh peut désigner :
le comté de Conecuh en Alabama
la Conecuh (rivière)
la forêt nationale de Conecuh en Alabama